Horvátország
Lazina falu Draganić községben, Károlyváros megyében
Lazina Čička falu Nagygorica községben, Zágráb megyében

Szlovénia
Lazina falu Žužemberk községben, Délkelet-Szlovénia régióban